Hassan (voornaam), een mannelijke voornaam
Hassan (achternaam), Arabische, Ierse, Hebreeuwse achternaam
Hassan (district), een district in de Indiase staat Karnataka
Hassan (stad), een stad in de Indiase staat Karnataka
Hassan ibn Ali, kleinzoon van Mohammed
Hassan I al-Hajam, sultan van Marokko van 925 t/m 927
Hassan II ibn Kannun, sultan van Marokko van 954 t/m 974
Hassan I van Marokko, sultan van Marokko van 1873 t/m 1894
Hassan II van Marokko, koning van Marokko van 1961 t/m 1999
Hasan Dağı, een vulkaan in Turkije
Hassan (krater), een krater op de maan Enceladus van Saturnus
Qard Hassan, een 'goede lening': een in islamitisch bankieren gebruikte renteloze lening.
Sifan Hassan, een Nederlandse atlete van Ethiopische afkomst
Hassan en Kaddoer, een Belgische stripreeks